102-я ордена Александра Невского российская военная база () в Армении — одна из российских военных баз за рубежом, важная составляющая российско-армянских отношений.

Условное наименование — Войсковая часть — полевая почта № 04436 (в/ч-п.п. 04436). Сокращённое наименование — 102 вб.

База имеет два гарнизона: в Гюмри (126 км к северу от Еревана) и в Ереване. По соседству с военной базой находится жилой квартал «8-й городок», где живут семьи военнослужащих — около 4000 человек. Авиационная компонента военной базы размещается на аэродроме «Эребуни».

История

Предыстория 

29 декабря 1941 года в окрестностях села Ачит Свердловской области было начато формирование 1415-го стрелкового полка 435-й стрелковой дивизии, правопреемницей которого стала 102-я военная база. За годы Великой Отечественной войны полк с боями прошёл более 5000 километров, освободив свыше 170 населённых пунктов. Более 2000 офицеров и солдат дивизии были награждены орденами и медалями.

18 января 1942 года полк стал 620-м стрелковым и вошёл в состав 164-й стрелковой дивизии.

К 10 мая 1942 года полк закончил своё формирование и вошёл в состав 1-й резервной армии Западного фронта в районе Тулы. С лета 1942 года участвовал в боях.

22 октября 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение задания командования в боях с вооружёнными силами нацистской Германии при освобождении города Витебск, полк был награждён орденом Александра Невского.

Войну полк завершил в составе 8-го стрелкового корпуса 4-й ударной армии в районе станции Липланки, где находился до сентября 1945 года.

1 июля 1946 года 620-й стрелковый ордена Александра Невского полк был переформирован в 179-й отдельный стрелковый ордена Александра Невского батальон в составе 16-й отдельной Витебской Краснознамённой бригады Уральского военного округа с местом дислокации городе Чкалов.

В январе 1946 года соединение передислоцировано в город Ленинакан Армянской ССР.

1 ноября 1953 года 179-й отдельный стрелковый ордена Александра Невского батальон был переформирован в 229-й механизированный ордена Александра Невского полк в составе 73-й механизированной Витебской Краснознамённой дивизии.

1 июня 1957 года 229-й механизированный ордена Александра Невского полк был переименован в 344-й мотострелковый ордена Александра Невского полк и передислоцирован в город Ереван Армянской ССР, входя в состав 164-й мотострелковой дивизии 7-й гвардейской армии Закавказского военного округа.

1 июля 1992 года 344-й мотострелковый ордена Александра Невского полк был переименован в 123-й мотострелковый ордена Александра Невского полк и вошёл в состав 127-й мотострелковой дивизии Закавказского военного округа.

Создание базы 
102-я российская военная база создана в соответствии с Договором о правовом статусе Вооружённых сил Российской Федерации, находящихся на территории Армении, подписанным 21 августа 1992 года, и Договором о российской военной базе на территории Республики Армения от 16 марта 1995 года.

Основой базы стала 127-я мотострелковая дивизия Закавказского военного округа. База несла боевое дежурство в рамках Объединённой системы ПВО СНГ и до 2007 года была подчинена командованию Группы российских войск в Закавказье Северо-Кавказского военного округа, после 2010 года — командованию Южного военного округа.

21 июня 1994 года 127-я мотострелковая дивизия была преобразована в 102-ю военную базу.

В мае 1996 года 3624-я авиационная база с местом дислокации в городе Ереван вошла в состав 102-й военной базы.

С 1 июля 2001 года 102-я военная база вошла в состав Объединенной группировки войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации и Республики Армения.

31 марта 2009 года 123-й ордена Александра Невского мотострелковый полк был переформирован в 73-ю отдельную мотострелковую ордена Александра Невского бригаду.

14 ноября 2009 года соединению было вручено Боевое Знамя нового образца.

1 апреля 2010 года в связи с организационно-штатными мероприятиями 73-я отдельная мотострелковая ордена Александра Невского бригада была переименована в 102-ю ордена Александра Невского военную базу, с местом дислокации в городе Гюмри.

Деятельность 
Договор о функционировании базы был заключён сроком на 25 лет, и был продлён ещё на 49 лет (до 2044 года) в ходе визита Президента России Д. А. Медведева в Армению в 2010 году. Как пояснил министр иностранных дел России Сергей Лавров, вопросы, за которые будут отвечать российские военнослужащие, касаются территории Армении, то есть в случае любой внешней угрозы Армении это будет рассматриваться как внешняя угроза для России.

По окончании формирования Объединённой группировки войск России и Армении в 2017 году, военная база вошла в состав группировки вместе с частями Вооружённых сил Армении.

С началом работы Российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года, истребители с авиабазы Эребуни несут службу в круглосуточном режиме. В небе над Арменией постоянно находится один или два истребителя МиГ-29. Российские ВКС обеспечивают прикрытие миротворческих колонн контингента, передвигающихся по территории Армении и Нагорного Карабаха, и являются гарантией безопасности местного населения.

На территории базы действует военно-исторический музей, экспозиция которого охватывает период начала русско-армянских отношений, Русско-турецких и Русско-персидских войн XIX века и до сегодняшних событий. Один из залов посвящен Великой Отечественной войне и роли Армянской ССР в борьбе с фашизмом.

Состав

Оснащение 
База оснащена зенитно-ракетными комплексами С-300В (988-й зенитный ракетный полк), истребителями МиГ-29, вертолётами Ми-24П и Ми-8МТ (входят в 3624-ю авиационную базу, аэродром Эребуни близ Еревана). Численность личного состава базы — около 4 тысяч человек.

В 2019 года сообщалось о решении увеличения военного потенциала базы в два раза посредством оснащения её гарнизонов новой и модернизированной военной техникой.

Финансирование 
Армянская сторона, в соответствии с армяно-российским межгосударственным договором, берёт на себя также половину расходов российской базы.

102-я база дислоцирована на территории Республики Армения без денежных компенсаций принимающей стороне и дислоцируется в двух гарнизонах — в Гюмри (126 км к северу от Еревана) и в Ереване. С весны 2017 года база комплектуется исключительно контрактниками. Последние срочные солдаты покинули базу осенью 2021 года.

Инциденты 
Российские военнослужащие являлись участниками ряда криминальных инцидентов в городе Гюмри.

Самым трагическим стало убийство российским солдатом семьи из семи человек. В январе 2015 года в Гюмри была убита семья Аветисян, в том числе двое детей: 2-летняя девочка и полугодовалый мальчик. На следующий день после нападения был задержан российский военнослужащий Валерий Пермяков. В августе 2016 года суд в Армении приговорил Пермякова к пожизненному заключению, признав его виновным в убийстве. Осужденного передали российской стороне в мае 2017 года.

В декабре 2018 года в Гюмри был задержан военнослужащий 102-й российской военной базы, который подозревался в причинении смерти по неосторожности 57-летней жительнице города.

Для улучшения воинской дисциплины в 2018 году Россия направила на базу отряды военной полиции. Это решение вызвало озабоченность некоторых армянских деятелей, так как деятельность военной полиции, в отличие от других структур надзора воинских частей, не предусмотрена российско-армянским договором.

Галерея

Примечания

См. также 
 Холм чести
 Российские военные объекты за рубежом
 Массовое убийство в Гюмри

Ссылки 

 Историческая справка на сайте российского консульства в Гюмри

Литература 
 

Вооружённые силы СНГ
Военные базы Российской Федерации
Российское военное присутствие за рубежом
Воинские формирования Южного военного округа
Появились в 1995 году
Воинские части и формирования, созданные в 1995 году
Армяно-российские отношения
Русские в Армении
1995 год в Армении
Появились в 1990-е годы в Армении